hrabstwo Mississippi (ang. Mississippi County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Mississippi (ang. Mississippi County) w USA, w stanie Missouri